Heinrich von Preußen ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Preußen (1726–1802), Sohn von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen und Sophie Dorothea von Hannover, preußischer General
 Heinrich von Preußen (1747–1767), preußischer Generalmajor
 Heinrich von Preußen (1781–1846), preußischer Prinz und General der Infanterie
 Heinrich von Preußen (1862–1929), preußischer Prinz und Großadmiral der Marine

Siehe auch:
 Königlich Bayerisches 8. Feldartillerie-Regiment „Prinz Heinrich von Preußen“, Artillerieregiment der Bayerischen Armee